ATP Tour 250 – cykl turniejów tenisowych organizowanych przez Association of Tennis Professionals. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku serii ATP Tour 500 i ATP Tour Masters 1000, również ta znajduje się w kalendarzu rozgrywek od początku sezonu 2009. Jest to najniższa rangą seria turniejów głównego cyklu rozgrywkowego, w których triumfator otrzymuje 250 punktów rankingowych.

Nazwa serii ATP Tour 250 funkcjonuje od sezonu 2019. W latach 2009–2018 zawody te nazywano ATP World Tour 250, w latach 2000–2008 ATP International Series, a w latach 1990–1999 ATP World Series.

W 2022 roku seria składa się z 39 turniejów sygnowanych liczbą 250. W każdej z drabinek turniejowych przeznaczone są 28 lub 32 miejsca dla gry pojedynczej oraz 16 dla gry podwójnej, z wyjątkiem turnieju Winston-Salem Open w Winston-Salem, gdzie drabinka singlowa jest ułożona na 48 miejsc.

Punktacja (singiel):

Punktacja (debel):

Turnieje wchodzące w skład ATP Tour 250

Dawne turnieje ATP Tour 250

Zobacz też 
 ATP Tour Masters 1000
 ATP Tour 500

Bibliografia 
 

Turnieje tenisowe ATP Tour 250